Jan Oosterbaan (volleyballer) (1937), Nederlands volleyballer
 Jan Oosterbaan (kickbokser), Nederlands kickbokser, drievoudig Europees kampioen